C72 peut faire référence à :

 Honda C72 Dream, une moto du constructeur japonais Honda ;
 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central, d'après la classification internationale des maladies ;
 La galaxie NGC 55 dans la constellation du Sculpteur, notée C72 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres